Esistono più comuni francesi con questo nome

Asnois – Nièvre
Asnois – Vienne